Тилзапоте има више значења:

 Тилзапоте (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тилзапоте (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тилзапоте (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику